

Баркі — муніципалітет у регіоні Марке, провінція Пезаро і Урбіно

Баркі — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства